Banji ima više značenja:
 Banji (Alesandrija)
 Banji (Masa-Karara)
 Banji (Terni)

Vidi još 
 Banjo (višeznačna odrednica)
 Banja (višeznačna odrednica)